En Pologne, Cygany peut désigner :

 Cygany, village de la voïvodie des Basses-Carpates
 Cygany, village de la voïvodie de Łódź
 Cygany, village de la voïvodie de Mazovie
 Cygany, village de la voïvodie de Poméranie